DKK steht für:

 Dänische Krone 
 Deutsche Kühl- und Kraftmaschinen, später VEB dkk Scharfenstein (Marke Foron)
 Deutscher Krebskongress
 Deutsches Klima-Konsortium

DKK